Лежа може да се отнася за:

 Лежа, град в Албания
 Лежа, окръг в Албания
 Лежа, област в Албания

Вижте също 
 Лежка лига
 Лежка крепост